El término Haysville puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Haysville, en el estado de Pensilvania.
Haysville, en el estado de Kansas.